Le mot espoir peut désigner :

Philosophie 
 L’espoir, une disposition de l'esprit humain qui consiste en l'attente d'un futur bon ou meilleur et qui est l'objet d'études philosophiques.

Religion 
 L’espérance, une des vertus théologales dans le catholicisme.

Titres d'œuvres

Littérature
 Espoir est une pièce de théâtre d'Henry Bernstein, créée en 1934 au théâtre du Gymnase.
 L'Espoir est un roman d'André Malraux sur la guerre d'Espagne, édité en 1937.
 Mémoires d'espoir est le titre des Mémoires (inachevées) du général De Gaulle couvrant la période de sa présidence de la République et faisant suite aux Mémoires de guerre.

Musique
 L'Espoir est le titre d'un album de chansons de Léo Ferré, publié en 1974 (et de la chanson qui ouvre cet album).
 L'Espoir est le titre d'un album de chansons de Cali, publié en 2008.

Cinéma
 Espoir, sierra de Teruel est un film d'André Malraux, adaptant son roman, tourné en 1939 et sorti en 1945.

Sport 
 Espoir est une catégorie d'âge dans le sport, située environ à 19-20 ans selon les sports les limites d'âge varient, voir Catégorie (sports).

Pseudonyme 

 Miss Espoir (1980-), artiste et auteure-compositrice-interprète béninoise.

Toponyme

En France 
 Nieuil-l'Espoir, commune de la Vienne.

Divers 
 L'Espoir est un sous-marin français de la classe 1 500 tonnes.
 L'Espoir est un journal clandestin français publié à Guérande du  au .
 L'Espoir est un journal clandestin belge durant la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi 

Front de l'Espoir
Hoffnung
Hope

Vocabulaire sportif